Ше́ліхов — російське прізвище. 

Відомі носії:

 Шеліхов Григорій Іванович (*1747 — †1795) — російський дослідник, мореплавець, купець.
 Шеліхов Денис Васильович (*1989) — український футбольний воротар.

Російські прізвища